Марі-Ев Дроле — канадська шорт-трекістка.
 Франсуа Дроле — канадський шорт-трекіст.